Puchar Świata w skeletonie 2010/2011 była to 25 edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w Whistler 26 listopada 2010 roku, a zakończył 6 lutego 2011 roku w Cesanie.

Punktacja

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

kobiety

mężczyźni

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w skeletonie
2010 w skeletonie
2011 w skeletonie